Савватеевка — топоним.

Реки

 Савватеевка (приток Нюрсы) — река в Томской области.
 Савватеевка (приток Тыма) — река в Томской области.

Населённые пункты

 Савватеевка — село в Ангарском районе Иркутской области.
 Савватеевка — деревня в Плавском районе Тульской области.